«Franz + Polina» («Франц + Полина») — художественный фильм 2006 года, снятый по повести Алеся Адамовича «Немой».

Сюжет 
В 1943 году подразделение СС расквартировывается в одной из белорусских деревень. Один из солдат, новобранец Франц, влюбляется в дочь хозяйки дома Полину. Подразделение получает приказ сжечь деревню. Спасая Полину и её мать Кучериху, Франц убивает своего командира. После смерти матери Полина и Франц уходят в лес. Там их находят каратели. Полина выдаёт Франца за немого. Полину тяжело ранят, Францу удаётся бежать. Они прибиваются к группе беженцев. В поисках лекарств для Полины Франц уходит в местечко, где убивает часового, но покупает лекарства. Франц заболевает тифом и говорит в бреду по-немецки. Беженцы с пониманием относятся к Францу и Полине, за исключением мальчика Казика, семью которого убили на его глазах. Казик меняет часы отца на обрез и ищет случая застрелить Франца. Это случилось, когда Франц пошёл за водой для беременной Полины.

В ролях

Награды 
 Гран-При и приз за лучшую музыку, фестиваль FIPA, Биарриц, Франция, 2007 (композитор Анджей Петрас).
 Специальный приз жюри, призы за лучшую главную мужскую роль, главную женскую роль, операторскую работу, международный кинофестиваль Avanca, Португалия, 2007.
 Приз за лучшую мужскую роль, Международный фестиваль ТВ-программ, Шанхай, 2007.
 Приз П. Лебешева за лучшее изобразительное решение фильма, международный кинофестиваль «Дух Огня», Ханты-Мансийск, 2007.
 Специальный приз жюри фестиваля «Литература и Кино», Гатчина, 2007.
 Гран-При и приз за лучшую женскую роль Светлане Ивановой фестиваля военно-патриотических фильмов им. С. Бондарчука «Волоколамский Рубеж», 2007.
 Призёр 16-го международного фестиваля восточноевропейского кино, Котбус, Германия, 2006.
 Приз за лучшую главную женскую роль и приз за лучшую эпизодическую женскую роль, фестиваль киноактёров «Созвездие», Тверь, 2006.
 Специальный диплом жюри и приз за лучшую женскую роль Светлане Ивановой международного кинофестиваля «Киношок», Анапа, 2006.
 Приз за лучшую женскую роль Светлане Ивановой международного кинофестиваля фильмов о войне Ю. Н. Озерова, Санкт-Петербург, 2006.
 Приз за лучший дебют и за лучшую операторскую работу, Минский международный кинофестиваль «Лістапад», Минск, 2006.
 Специальный приз жюри международного кинофестиваля «Балтийские дебюты» Светлане Ивановой, Светлогорск, 2006.
 Приз режиссёру Михаилу Сегалу за лучший дебют, приз в номинации «Лучшая актриса» Светлане Ивановой на Молодёжном открытом фестивале «Отражение» в 2006 году.

Критика 
Фильм критикуется как типичный для после советского времени фильм о Великой Отечественной войне, где трагедия войны становится лишь фоном для романтической истории:
В последнее время появились примеры некоего «переосмысления» темы войны, не всегда убедительные по концепции и художественному решению. В ленте «Франц + Полина» неоправданно красиво показано сожжение деревни, одной из многочисленных белорусских Хатыней. На этом фоне происходит любовь белорусской девушки и молодого гитлеровца.

Ссылки 
 «Franz + Polina» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Военные фильмы России
Фильмы-драмы России
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о партизанах
Фильмы о Белоруссии
Фильмы России 2006 года
Фильмы Михаила Сегала
Экранизации произведений Алеся Адамовича